Delp je příjmení několika významných osobností

 Alfred Delp (1907–1945), německý jezuita a odpůrce nacismu
 Brad Delp (1951–2007), americký muzikant
 Heinrich Delp (1878–1945), německý sociálně demokratický politik

Německá příjmení